Лиму:

 Лиму — муниципалитет во Франции в регионе Лангедок — Руссильон, департамент Од. 
 Лиму — кантон во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон, департамент Од. 
 Лиму — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Лангедок-Руссильон.